Les Cahiers bleus est le titre d'une revue littéraire ;
Les Cahiers bleus est le titre d'un périodique du Parti républicain syndicaliste ;
Les Cahiers bleus est un téléfilm de 1991 réalisé par Serge Leroy ;
 Le Cahier bleu est un journal clandestin d'Émilien Amaury, pendant l'occupation de la France par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Le Cahier bleu est une bande dessinée d'André Juillard publiée en 1993-1994 dans la revue (À suivre) ;
 Cahier bleu et Cahier brun sont un ensemble de notes compilées par le philosophe et mathématicien Ludwig Wittgenstein entre 1933 et 1935.